Radio Arabella steht für folgende Hörfunksender:

 Radio Arabella (München), Deutschland
 Radio Arabella (Österreich)